Substitution kan syfta på:

 Substitutionsreaktion – en kemisk reaktion där en substituent byts ut mot en annan
 Variabelsubstitution – innebär att man i ett matematiskt uttryck konstruerar en variabel som underlättar beräkningen 
 Substitutionsprincipen – innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare
 Inom biologin en form av mutation